RCS pode se referir a:

 RCS, uma editora discográfica portuguesa
 RCS MediaGroup, uma editora italiana
 RCS (aviação), uma medida utilizada na aviação
 RCS Libramontois, um clube de futebol belga
 Revision Control System, em computação, um sistema de controle de versões

Desambiguação